

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в 3 круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в 1 круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7-12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в первый дивизион.

Итоги 
Шотландскую премьер-лигу 2002/2003 выиграл глазговский клуб «Рейнджерс».

Чемпион, «Рейнджерс» и вице-чемпион, «Селтик», квалифицировались для участия в Лиге чемпионов. Бронзовый призёр первенства, «Харт оф Мидлотиан», завоевал путёвку в Кубке УЕФА, также как и клуб «Данди», в финале Кубка Шотландии уступивший «Рейнджерс».

«Мотеруэлл» по итогам чемпионата должен был покинуть премьер-лигу, но стадион победителя Первого дивизиона, «Фалкирка», не прошёл аттестацию по необходимым критериям для арен Премьер-лиги. Руководство Лиги решило, что следующий сезон команды начнут в прежних турнирах.

Игрок «Селтика», Хенрик Ларсон, с 28 голами стал лучшим бомбардиром первенства.

Повышенные и пониженные команды сезона 2001/02 
 Из Первого дивизиона в Шотландскую премьер-лигу
 «Партик Тисл»

 Из Шотландской премьер-лиги в Первый дивизион
 «Сент-Джонстон»

Итоговая турнирная таблица 

 «Данди» получил право участия в Кубке УЕФА, как финалист Кубка Шотландии.

Бомбардиры

Посещаемость

Ежемесячные награды

Ссылки 
 SPL official website

2002-2003
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2002 году
Спорт в Шотландии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003